David Jirsa je učitel češtiny a šéfredaktor literární revue Aluze.

Život 
Na Palackého univerzitě v Olomouci vystudoval českou filologii a žurnalistiku, v německé Jeně studoval slavistiku, anglistiku a komparativní literaturu. Po návratu do Olomouce získal doktorát v oboru teorie literatury za disertační práci zabývající se kategorizací syntetické a analytické avantgardy. Publikoval řadu překladů, odborných textů, studií a edic, společně s Natálií Trojkovou vydal knihu Je to s tím Akordem velký kříž. V současné době působí na Foreign Studies University v čínském Tianjinu.

Projekt Na potítku 
Projekt Davida Jirsy a Daniela Zezuly, který nese název Na potítku, se věnuje výkladu a interpretaci českých i světových literárních děl formou videí na platformě YouTube. Dlouhodobý cíl je přivést ke čtení co nejvíc mladých lidí. Název projektu sice explicitně odkazuje k maturitní zkoušce, což však samozřejmě neznamená, že jsou videa určená pouze maturantům. Zhlédnout je mohou i mladší studenti, učitelé, kteří se chtějí dozvědět něco nového, a samozřejmě také rekreační čtenáři, kteří si nejsou jistí, jak si některé dílo vyložit.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 www.aluze.cz Webové stránky Aluze 

Čeští filologové
Editoři
Literární teoretici
Narození v roce 1989
Narození v Litomyšli
Žijící lidé
Muži
Spisovatelé